Мазикино — название населённых пунктов в России:

Белгородская область 
 Мазикино — село в Алексеевском сельском поселении Корочанского района.
 Мазикино — село в Шляховском сельском поселении Корочанского района.

Марий Эл 
 Мазикино — деревня в Килемарском районе.